Název Ve Vrchu nese několik kopců:

 Ve Vrchu (Březnická pahorkatina) (594,7 m) – vrchol v Březnické pahorkatině, severozápadně od Radětic v okrese Příbram
 Ve Vrchu (Dobříšská pahorkatina) (502,6 m) – vrchol v Dobříšské pahorkatině, severně od Tožic v okrese Benešov
 Ve Vrchu (Hornosázavská pahorkatina) (531,4 m) – vrchol ve Světelské pahorkatině, jižně od Druhanova v okrese Havlíčkův Brod
 Ve Vrchu (Křemešnická vrchovina) (636,6 m) – vrchol v Pacovské pahorkatině, severovýchodně od Bohdalína v okrese Pelhřimov
 Ve Vrchu (Novohradské podhůří) (590,4 m) – vrchol v Kaplické brázdě, jihozápadně od Záluží v okrese Český Krumlov
 Ve Vrchu (Plánická vrchovina, 549 m) (549,3 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, jižně od Záhoří v okrese Plzeň-jih
 Ve Vrchu (Plánická vrchovina, 597 m) (597,2 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, severovýchodně od Liškova v okrese Plzeň-jih
 Ve Vrchu (Táborská pahorkatina) (416,9 m) – vrchol v Písecké pahorkatině, jižně od Malých Nepodřic v okrese Písek
 Ve Vrchu (Vlašimská pahorkatina) (684,3 m) – vrchol ve Votické vrchovině, jihovýchodně od Zdeboře v okrese Benešov

a ulice v Praze a Litni.